Petorca (provincie), een provincie van Chili
 Petorca (Valparaíso), een gemeente in de Chileense regio Valparaíso